Квинт Сервилий Цепион Млади (; † 90 пр.н.е.) e политик на късната Римска република.

Син е на консула от 106 пр.н.е. Квинт Сервилий Цепион. През 100 пр.н.е. Цепион е квестор и е против зърнения закон на народния трибун Луций Апулий Сатурнин. Затова следващата година е даден под съд, но е оправдан.

Цепион е женен за Ливия, сестра на Марк Ливий Друз, чиято жена е сестра на Цепион. От този брак има дъщеря Сервилия Цепиона, майка на Марк Юний Брут и любовница на Гай Юлий Цезар, по-малка дъщеря Сервилия Младша и син Квинт Сервилий Цепион. Цепион се развежда с Ливия и е голям противник на нейния брат, народен трибун през 91 пр.н.е. Тогава Цепион вероятно е претор.

През Гражданската война е легат през 90 пр.н.е. при консул Публий Рутилий Луп. Когато той умира, Цепион поема с проконсулки империум част от неговата армия, но скоро умира.

Източници 

 AMELA Valverde, Luis. El Toro contra la Loba. Ed. SIGNIFER. Madrid, España. 2007. APIANO, Alejandrino. Historia de las Guerras Civiles de los Romanos. Ed. Sebastián de Cormellas. Barcelona, España, 1591.

Древноримски политици
Римски военачалници
Сервилии